Wangfu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangfu (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Wangfu (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar